PAL sau Pal se poate referi la:

 Placă din așchii de lemn (PAL) – placă fabricată prin presarea așchiilor de lemn amestecate cu diferiți lianți pe bază de rășini formaldehidice;

 Phase Alternating Line (PAL) – „fază alternantă pe linie”, un standard de codificare a semnalelor pentru televiziunea analogică color;

 pal – Ceva care are o culoare lipsită de intensitate, palid.

Dezambiguizare